Полта́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Полтавская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Полтавская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Полтавская улица — улица в городе Иванове.
 Полтавская улица — улица в Москве.
 Полтавская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Полтавская улица — улица в Новосибирске.
 Полтавская улица — улица в Оренбурге.
 Полтавская улица — улица в городе Пензе.
 В Перми:
 Полтавская улица.
 2-я Полтавская улица.
 Полтавская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Полтавская улица — улица в Донецке.
 Полтавская улица — улица в городе Запорожье.
 Полтавская улица — улица в Киеве.
 Полтавская улица — улица в Кропивницком.
 Полтавская улица — улица в Севастополе.
 Полтавская улица — улица в Симферополе.
 Полтавская улица — улица в Харькове.
 Полтавская улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Полтавская площадь
 Полтавский переулок
 Полтавский проезд